Sureth ist der Familienname von 

 Caren Sureth-Sloane, deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Fritz Sureth (1897–1978), deutscher Kaufmann, Wirtschaftsexperte und Politiker